Урень — река в России, протекает в Карсунском районе Ульяновской области. Правый приток реки Барыш.

География 
Река Урень берёт начало в лесах у села Прислониха. Течёт на запад через населённые пункты Прислониха, Языково, Базарный Урень, Урено-Карлинское, Белозерье. Устье реки находится в 60 км по правому берегу реки Барыш недалеко от села Усть-Урень. Длина реки — 43 км или 54 км, площадь водосборного бассейна — 590 км².

Протекает по открытым ландшафтам, лишь исток находится у крупного лесного массива. Исток находится на высоте 255 метров над уровнем моря, устье на высоте 100 метров над уровнем моря. Грунт глинистый и галечниковый. Ширина в среднем течении 5—7 м, течение быстрое, глубина 1—1,5 м. Русло заросшее ивняком, чёрной ольхой, зарастаемость не сильная.

Правый приток — ручей Уренек.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сура от Сурского гидроузла и до устья реки Алатырь, речной подбассейн реки — Сура. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010500312110000037354.

В искусстве

Примечания 

Притоки Барыша
Реки Карсунского района